Psie Pole – dawne miasto nad rzeką Widawą na Dolnym Śląsku, w 1928 wcielone do Wrocławia, obecnie część osiedla Psie Pole-Zawidawie
 Psie Pole – północna dzielnica Wrocławia w latach 1952-1990, obejmująca tereny położone na północ od Odry i kanałów tej rzeki
 Psie Pole – część wrocławskiego osiedla Psie Pole-Zawidawie odpowiadająca samodzielnemu do 1928 roku miastu Psie Pole
 Psie Pole-Zawidawie – osiedle administracyjne utworzone w 2004 
 Psie Pole – powieść Karola Bunscha
 bitwa na Psim Polu – starcie, opisywane przez Wincentego Kadłubka jako wielka bitwa stoczona w roku 1109
 Onirica – Psie Pole (Onirica – Field of Dogs) film Lecha Majewskiego (2014)
1 miejscowość w Polsce:
 Psie Pole – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski